Бра́тская улица — улица в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Камышинской до Поселковой улицы. Поделена на две неравные части Кольцевой автомобильной дорогой. Застроена малоэтажными домами.

История 
До 1958 года проезд не имел названия, представляя собой дорогу, проходившую по территории 2-го и 3-го Посёлков. Она получила название Братская улица 14 августа 1958 года, «в честь строительства Братской ГЭС».

На рубеже XIX–XX веков на улице был возведён комплекс построек Главного артиллерийского и Морского полигонов. К нему относились современные дома 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 26З, 27, 28, 33. Преимущественно представляют собой одноэтажные здания в кирпичном стиле.

Транспорт 
Ближайшая к Братской улице станция метро — «Ладожская», ближайшая железнодорожная станция — Ржевка.

Пересечения 
 Камышинская улица
 Всеволожская улица
 Поселковая улица

Примечания

Литература

Ссылки